Unseres Herren Ruh ist der Name folgender Kapellen:

 Unseres Herren Ruh (Herretshofen), Kapelle in der Gemeinde Kirchhaslach im Landkreis Unterallgäu in Bayern
 Unseres Herren Ruh (Reichertsried), Kapelle in der Gemeinde Münsterhausen im schwäbischen Landkreis Günzburg in Bayern